Елена Кирова Хранова е българска актриса.

Биография 
Родена е на 7 ноември 1887 г. в град Русе.

Завършва музика в Белгия, а впоследствие работи като солистка в операта (1910-1911).

В периода 1911 г. и 1953 г. е драматична актриса.

Член на СБФД (1959).

Също така е удостоена със званието „заслужил артист“.

Елена Хранова е майка на известния режисьор Захари Жандов.

Награди 
 Заслужил артист.
 Орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен (1959).

Театрални роли 
 „Боряна“ – Вида
 „Свекърва“ – свекървата
В ОПЕРАТА:
 „Селска чест“
 „Фауст“

Филмография

Външни препратки 
  
  Елена Хранова в КиноПоиск
  Елена Хранова в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Заслужили артисти (България)
Родени в Русе
Починали в София
Хора с архиви в Централния държавен архив